Зати́шне — село в Рубіжанській міській громаді Сєвєродонецького району Луганської області України. Населення становить 97 осіб.

Посилання 
 Погода в селі Затишне 

Села Луганської області